Bercești se poate referi la:

 Bercești, Buzău
 Bercești, Gorj

Vezi și 
 Berceni